Mafinga steht für:

 Mafinga (Berg), Höchste Erhebung der Mafinga Hills
 Mafinga (Distrikt), Distrikt der Provinz Muchinga in Sambia
 Mafinga (Stadt), Stadt in Tansania
 Mafinga Hills, Gebirgszug in Sambia
 Mafinga (TC), Distrikt der tansanischen Region Iringa